Oroszország
Annovka – település Oroszországban, az Amuri területen
Annovka – település Oroszországban, Baskíria Baltacsevói járásában
Annovka – település Oroszországban, Baskíria Belebeji járásában
Annovka – település Oroszországban, a Voronyezsi területen

Sok azonos nevű falu van Ukrajna különböző területein is.